Paduretu oder Pădurețu ist der Nachname von
 Răzvan Pădurețu
 Mihai Paduretu